NGC 7431 (другие обозначения — PGC 1765321, NPM1G +25.0524) — галактика в созвездии Пегас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7431
Пегас (созвездие)
Астрономические объекты, открытые в 1886 году